Plagiostromella är ett släkte av svampar. Plagiostromella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plagiostromella